

Прізвище 

 Саломон Рондон, Хосе Саломон Рондон Хіменес (ісп. José Salomón Rondón, нар. 16 вересня 1989, Каракас) — венесуельський футболіст.
 Луїс Рондон — венесуельський борець греко-римського та вільного стилів.
 Маріо Рондон (ісп. Mario Rondón, нар. 26 березня 1986, Каракас) — венесуельський футболіст.
 Хуан Хосе Рондон, Хуан Хосе Рондон Делгаділло (ісп. Juan José Rondón; 1790, Санта-Ріта-де-Манапір, нинішній штат Гуаріко, Венесуела, 1790 — 23 серпня 1822, Валенсія, Венесуела) — венесуельський військовий, полковник республіканської армії.

Інше 
 ГЕС Рондон II — гідроелектростанція на південному заході Бразилії у штаті Рондонія.